Schmöger steht für:
 Schmöger auf Adelzhausen, bayerisches briefadeliges Geschlecht

Schmöger ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Erhard Schmöger (1819–1883), deutscher katholischer Theologe
 Christoph von Schmöger (1765–1839), königlich bayerischer Regierungsrat, Oberst und Kreisinspektor der Landwehr
 Ferdinand von Schmöger (1792–1864), deutscher Astronom und Physiker
 Franz Anton von Schmöger († 1773), kurbayerischer geheimer Rat, Statthalter und Pfleger von Wertingen und Friedberg, sowie Generalproviantdirektor
 Franz Joseph Ferdinand von Schmöger (1761–1825), königlich bayerischer Generalmajor und Kommandant der Festung Würzburg